Huish (Teignbridge) (w Tedburn St. Mary), Devon
 Huish (North Devon), Devon
 Huish (Torridge), Devon
 Huish (Wiltshire)
 Huish Champflower, Somerset
 Huish Episcopi, Somerset
 North Huish, Devon
 South Huish, Devon
 Gorhuish, Devon
 Melhuish, Devon
 Woodhuish, Devon
 Rodhuish, Somerset
 Hardenhuish, Wiltshire